Charles Mason peut désigner :
 Charles Mason (1728-1786), astronome britannique ;
 Charles Mason (1863–1941), footballeur anglais ;
 Charles Mason, photographe américain.